LMR steht für:
 Landesmusikrat
 Longitudinal Magnetic Recording
 Bahnhof Magdeburg-Rothensee (DS100)
 Leitender Ministerialrat
 Longmoor Military Railway
 London Midland  Region, frühere Verwaltungsregion von British Railways

lmr steht für:
 Lamalera (ISO-639-3-Code), auf der Insel Lembata östlich von Flores gesprochene Sprache

Abkürzung